Elaps dorsalis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Elaps dorsalis Gray & Hardwicke, 1835, synonyme de Oligodon dorsalis (Gray & Hardwicke, 1835), de la famille des Colubridae
 Elaps dorsalis Smith, 1849, synonyme de Homoroselaps dorsalis (Smith, 1849), de la famille des Lamprophiidae

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Atractaspidinae
Colubrinae